Di Paulo puede hacer referencia a:

Alberto Di Paulo, músico argentino.
Marcos Aurelio Di Paulo, futbolista argentino.